

Ла-Салл — місто, штат Колорадо
 Ла-Салл — місто, штат Міннесота